René Thomas – pilota automobilistico e aviatore francese
René Thomas – tiratore di tiro a segno francese